Edificio Marconi ist der Name von Bürogebäuden der Telegrafengesellschaft Marconi.

 Edifício Marconi
 Edificio Marconi (Mexiko-Stadt) an der Plaza Manuel Tolsá